Lehew bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lehew (New Mexico)
 Lehew (Virginia)
 Lehew (West Virginia)